Wolfgang Mehlhorn ist der Name folgender Personen:

* Wolfgang Mehlhorn (Cellist), deutscher Cellist und Hochschullehrer 
 Wolfgang Mehlhorn (Schachspieler) (* 1957), deutscher Fernschachspieler